Cornucopiella är ett släkte av svampar. Cornucopiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cornucopiella